Survivor betyder 'overlever' på engelsk og kan henvise til følgende artikler:

 Survivor (tv-show) - et tv-show (på dansk Robensonekspeditionen)
 Survivor (musikgruppe) - en amerikansk musikgruppe